Simon mágus lehetséges jelentései:

 Simon mágus az Újszövetségben említett szamáriai varázsló 
 Simon mágus (film) Enyedi Ildikó alkotása (1999)

Kapcsolódó cikkek 
 A sátán mágusa (Simon Magus) angol-amerikai-francia-német-olasz misztikus film, rendezte Noah Taylor (1999)